Pectininae — підродина двостулкових молюсків родини Гребінцеві (Pectinidae)

Класифікація 
Підродина містить 16 родів, що згруповані у дві триби:
 .
 Підродина Pectininae.
 Триба Decatopectinini Waller, 1986
 Anguipecten Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Annachlamys Iredale, 1939
 Bractechlamys Iredale, 1939
 Decatopecten Rüppell in G. B. Sowerby II, 1839
 Excellichlamys Iredale, 1939
 Flexopecten Sacco, 1897
 Glorichlamys Dijkstra, 1991
 Gloripallium Iredale, 1939
 Juxtamusium Iredale, 1939
 Mirapecten Dall, Bartsch & Rehder, 1938
 Триба Pectinini Wilkes, 1810
 Amusium Röding, 1798
 Dentamussium Dijkstra, 1990
 Pecten Müller, 1776
 Euvola Dall, 1898
 Minnivola Iredale, 1939
 Serratovola Habe, 1951

Примітки 

Гребінцеві
Підродини тварин